Степан Гаврилович Аве́ршин (1901—1972) — советский учёный, маркшейдер. Ученик И. М. Бахурина.

Биография 
Родился  года в семье крестьянина в селе Крупец Суджанского уезда Курской губернии.

В 1907—1910 годах учился в сельской школе.

В 1913—1920 годах обучался в Суджанском реальном училище.

В 1920—1926 годах учился в Харьковском геодезическом институте, затем работал инженером в Отделе мелиорации и землеустройства Наркомзема УССР в Харькове.

В 1926 году поступил в Днепропетровский горный институт, через год перевёлся в Ленинградский горный институт, который окончил в 1931 году со специальностью «горный инженер маркшнейдер».

Работал в Научно-техническом совете Горнорудной промышленности в Ленинграде.

В 1940 году защитил кандидатскую, а в 1945 — докторскую диссертации (Доктор технических наук).

Участник Великой Отечественной войны (июль 1941-май 1944), инженер-капитан.
 
1945—1961 заместитель директора по научной работе Всесоюзного научного маркшейдерского института, созданного на базе Центрального научно-исследовательского бюро.

1954—1958 заведующий лабораторией горного давления Института горного дела,

1962—1963 заведующий отделом и лабораторией Института горного дела и металлургии,

1963—1964 заведующий лабораторией геомеханики Института физики, математики и механики АН Киргизской ССР,

1964—1972 заведующий отделом механики горных пород Института физики и механики горных пород.
 
В 1947—1962 профессор ЛГИ, в 1965—1968 — Фрунзенского политехнического института.
 
Был консультантом при строительстве многих ГЭС.

Профессор Горного института с 1946 года.
 
Академик (избран 30.6.1961) и вице-президент (1965—1972) АН Киргизской ССР.

Умер 9 октября 1972 года. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Награды, премии и звания 
 1961 — заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 1948 — Сталинская премия второй степени (1948) — за научный труд «Сдвижение горных пород при подземных выработках» (1947)
 1971 — Государственная премия СССР (1971) — за разработку и внедрение комплекса мер борьбы с горными ударами на шахтах СССP
 заслуженный деятель науки Киргизской ССР
 орден Октябрьской революции
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Основные работы 
 Сдвижение горных пород при подземных разработках. Москва, 1956.
 Горные удары. Москва, 1956.
 Горные работы под сооружениями и водоёмами (1954).
 Поддержание горных выработок на шахтах Киргизии (в соавторстве). Фрунзе, 1968.

Примечания

Источники 
 Авершин Степан Гаврилович (1901—1972)
 Авершин Степан Гаврилович (1901—1972)

Родившиеся в Беловском районе (Курская область)
Капитаны (СССР)
Заслуженные деятели науки Киргизской ССР
Похороненные на Богословском кладбище